Lucio Mongardi (1946-2001) – calciatore italiano
 Vittoria Mongardi (1926-1975) – cantante, attrice e indossatrice italiana